Angel Albino Corzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villa Corzo (ort), Chiapas, 
 Angel Albino Corzo (Jaltenango), Chiapas, Ángel Albino Corzo, 
 Ángel Albino Corzo (kommun), Chiapas, 
 Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar